Odin Bjørtuft (Porsgrunn, 1998. december 19. –) norvég korosztályos válogatott labdarúgó, a Bodø/Glimt hátvédje.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Bjørtuft a norvégiai Porsgrunn városában született. Az ifjúsági pályafutását a Hei és az Eidanger csapatában kezdte, majd az Odd akadémiájánál folytatta.

2018-ban mutatkozott be az Odd első osztályban szereplő felnőtt keretében. Először a 2018. április 23-ai, Sarpsborg 08 ellen 3–1-re megnyert mérkőzés 79. percében, Martin Broberg cseréjeként lépett pályára. Első gólját 2020. október 25-én, az Aalesund ellen idegenben 3–0-ás győzelemmel zárult találkozón szerezte meg. 2023. január 9-én négyéves szerződést kötött a Bodø/Glimt együttesével.

A válogatottban 
Bjørtuft 2019 és 2020 között tagja volt a norvég U21-es válogatottnak. Először a 2019. március 22-ei, Finnország ellen 8–3-ra elvesztett mérkőzésen lépett pályára.

Statisztikák 
2023. március 5. szerint

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

1998-ban született személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az Odds BK labdarúgói
A Bodø/Glimt labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
Élő személyek